Fleury je priimek več oseb:
 André-Hercule de Fleury, francoski rimskokatoliški kardinal]]
 Emile Felix Fleury, francoski general
 Theoren Fleury, kanadski hokejist

Fleury je tudi Samostan Fleury v Saint-Benoît-sur-Loire, Loiret, Francija.